Стефания Калегари (, род.  года) — итальянская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Паскуале Камерленго. Они представляли Италию на Олимпийских играх 1992 года, где заняли пятое место. Кроме того, они были четвертыми на чемпионате Европы в 1992 году и на чемпионате мира того же года.

Результаты

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1983
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — танцы на льду

Примечания 

Фигуристы Италии
Родившиеся в Милане
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года